Aulus Cremutius Cordus, sénateur romain qui vivait au  ;
 Euricius Cordus (1486-1535), médecin et botaniste allemand ; 
 Valerius Cordus (1515-1544), médecin, chimiste et botaniste allemand ;

Zoologie 
 Cordus est un genre de Coléoptères de la famille des Brentidae.